Mutal Burxonov (auch Mutavakkil; geboren am 5. Mai 1916 in Buxoro; gestorben am 15. Juni 2002 ebenda) war ein usbekischer Komponist, der zahlreiche Lieder komponierte, darunter die Melodie der Hymne der usbekischen SSR, die heute als Melodie der usbekischen Nationalhymne verwendet wird.

Leben 
Burxonov absolvierte 1932 das wissenschaftliche Forschungsinstitut für Musik und Choreografie. 1949 erlangte er sein Abschluss am Moskauer Konservatorium.

Er komponierte zahlreiche Lieder, unter anderem Vokalmusik, Romantik, unbegleitete Choren und vokalsymphonische Genres. Auch komponierte er Musik für Filme. Burxonov komponierte auch die Melodie für die Hymne der usbekischen SSR, die heute als Melodie der usbekischen Nationalhymne verwendet wird.

Der sein ganzes Leben lang unverheiratete Burxonov starb 2002. Postum wurde ihm 2016 eine Dokumentation über Burxonovs Leben gewidmet.

Einzelnachweise 

Komponist (Sowjetunion)
Komponist (Usbekistan)
Usbeke
Sowjetbürger
Geboren 1916
Gestorben 2002
Mann